Toponímia:
 Alvèrnia - Roine-Alps: Saint-Aubin-le-Monial, municipi francès al departament de l'Alier (França)
 Aquitània:
 Saint-Aubin (Landes), municipi francès al departament de les Landes (França)
 Saint-Aubin (Òlt i Garona), municipi al departament d'Òlt i Garona 
 Saint-Aubin-de-Blaye, municipi al departament de la Gironda 
 Saint-Aubin-de-Branne, municipi al departament de la Gironda 
 Saint-Aubin-de-Cadelech, municipi al departament de la Dordonya 
 Saint-Aubin-de-Lanquais, municipi al departament de la Dordonya 
 Saint-Aubin-de-Médoc, municipi al departament de la Gironda 
 Saint-Aubin-de-Nabirat, municipi al departament de la Dordonya 
 Aquitània - Llemosí - Poitou-Charentes:
 Saint-Aubin-du-Plain, municipi al departament de Deux-Sèvres 
 Saint-Aubin-le-Cloud, municipi al departament de Deux-Sèvres 
 Alsàcia - Xampanya-Ardenes - Lorena:
 Saint-Aubin (Aube), municipi al departament de l'Aube (França)
 Saint-Aubin-sur-Aire, municipi al departament del Mosa 
 Baixa Normandia: Saint-Aubin-sur-Mer, municipi al departament de Calvados (França)
 Borgonya - Franc Comtat:
 Saint-Aubin (Costa d'Or), municipi francès al departament de la Costa d'Or (França)
 Saint-Aubin (Jura), municipi francès al departament del Jura 
 Saint-Aubin-des-Chaumes, municipi francès al departament de la Nièvre
 Saint-Aubin-en-Charollais, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Saint-Aubin-Château-Neuf, municipi francès al departament del Yonne 
 Saint-Aubin-les-Forges, municipi francès al departament de la Nièvre 
 Saint-Aubin-sur-Loire, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Saint-Aubin-sur-Yonne, municipi francès al departament del Yonne 
 Bretanya:
 Saint-Aubin-d'Aubigné, municipi francès  
 Saint-Aubin-du-Cormier, municipi francès a la regió de Bretanya 
 Saint-Aubin-des-Landes, municipi francès al departament d'Ille i Vilaine 
 Saint-Aubin-du-Pavail, municipi francès al departament d'Ille i Vilaine 
 Cantó de Saint-Aubin-d'Aubigné, divisió administrativa francesa al departament d'Ille i Vilaine 
 Cantó de Saint-Aubin-du-Cormier, divisió administrativa francesa al departament d'Ille i Vilaine
 Comunitat de comunes del País de Saint-Aubin-du-Cormier, estructura intercomunal francesa
 Centre – Vall del Loira:
 Saint-Aubin (Indre), municipi al departament de l'Indre (França)
 Saint-Aubin-des-Bois (Eure i Loir), municipi al departament de l'Eure i Loir 
 Saint-Aubin-le-Dépeint, municipi al departament de l'Indre i Loira 
 Cantó de La Ferté-Saint-Aubin, cantó al districte d'Orléans del departament de Loiret
 La Ferté-Saint-Aubin, municipi al departament del Loiret 
 Illa de França: Saint-Aubin (Essonne), municipi francès al departament de l'Essonne (França)
 Migdia-Pirineus: Roquelaure-Saint-Aubin, municipi al departament del Gers (França)
 Nord - Pas de Calais - Picardia:
 Saint-Aubin (Aisne), municipi al departament de l'Aisne (França)
 Saint-Aubin (Nord), municipi al departament de Nord 
 Saint-Aubin (Pas de Calais), municipi al departament del Pas de Calais 
 Saint-Aubin-en-Bray, municipi al departament de l'Oise 
 Saint-Aubin-sous-Erquery, municipi al departament de l'Oise 
 Saint-Aubin-Montenoy, municipi al departament del Somme 
 Saint-Aubin-Rivière, municipi al departament del Somme 
 Anzin-Saint-Aubin, municipi al departament del Pas de Calais 
 Normandia:
 Saint-Aubin-d'Appenai, municipi al departament de l'Orne (França)
 Saint-Aubin-d'Arquenay, municipi al departament de Calvados 
 Saint-Aubin-de-Bonneval, municipi al departament de l'Orne 
 Saint-Aubin-des-Bois (Calvados), municipi al departament de Calvados 
 Saint-Aubin-le-Cauf, municipi al departament del Sena Marítim 
 Saint-Aubin-Celloville, municipi al departament del Sena Marítim 
 Saint-Aubin-de-Courteraie, municipi al departament de l'Orne 
 Saint-Aubin-de-Crétot, municipi al departament del Sena Marítim 
 Saint-Aubin-d'Écrosville, municipi al departament de l'Eure  
 Saint-Aubin-lès-Elbeuf, municipi al departament del Sena Marítim 
 Saint-Aubin-Épinay, municipi al departament del Sena Marítim 
 Saint-Aubin-sur-Gaillon, municipi al departament de l'Eure 
 Saint-Aubin-le-Guichard, municipi al departament de l'Eure 
 Saint-Aubin-des-Grois, municipi al departament de l'Orne 
 Saint-Aubin-des-Hayes, municipi al departament de l'Eure 
 Saint-Aubin-sur-Mer (Sena Marítim), municipi al departament del Sena Marítim  
 Saint-Aubin-sur-Quillebeuf, municipi al departament de l'Eure 
 Saint-Aubin-Routot, municipi al departament del Sena Marítim 
 Saint-Aubin-du-Perron, municipi al departament de Manche 
 Saint-Aubin-des-Préaux, municipi al departament de Manche 
 Saint-Aubin-de-Scellon, municipi al departament de l'Eure 
 Saint-Aubin-sur-Scie, municipi al departament del Sena Marítim 
 Saint-Aubin-de-Terregatte, municipi al departament de Manche 
 Saint-Aubin-du-Thenney, municipi al departament de l'Eure 
 Saint-Aubin-le-Vertueux, municipi al departament de l'Eure 
 Cisai-Saint-Aubin, municipi al departament de l'Orne 
 País del Loira:
 Saint-Aubin-des-Châteaux, municipi al departament de Loira Atlàntic (França)
 Saint-Aubin-des-Coudrais, municipi al departament del Sarthe 
 Saint-Aubin-du-Désert, municipi al departament de Mayenne 
 Saint-Aubin-Fosse-Louvain, municipi al departament de Mayenne 
 Saint-Aubin-de-Locquenay, municipi al departament del Sarthe 
 Saint-Aubin-de-Luigné, municipi al departament de Maine i Loira 
 Saint-Aubin-des-Ormeaux, municipi al departament de Vendée 
 Saint-Aubin-la-Plaine, municipi francès al departament de Vendée 
 La Chapelle-Saint-Aubin, municipi al departament del Sarthe 
 Biografies:
 Alejandro Saint-Aubin Bonnefon (Madrid, 1857 - 1916), pintor, crític d'art, periodista espanyol i diputat a Corts 
 Jeanne Charlotte Saint-Aubin (París, 1764 - 1850), cantant dramàtica parisenca